Afro – acconciatura di capelli tipica degli afro americani, di moda negli anni settanta
 Afro – appartenente alla tribù nordafricana degli Afri, da cui è derivato il nome del continente africano
 Afro – moneta ufficiale proposta dall'Unione africana
 Afro – forma maschile del nome proprio di persona Afra

Musica 
 Afro – album di Dizzy Gillespie del 1954
 Afro (genere) – uno stile di musica popolare cubana

Persone
 Publio Terenzio Afro
 Afro – nome d'arte di Afro Basaldella (1912-1976), pittore

Pagine correlate 
 Afra